A Fever You Can't Sweat Out släpptes den 27 september 2005 och är den amerikanska rockgruppen Panic! at the Discos debutalbum.

Låtlista 
 "Introduction" - 0:36
 "The Only Difference Between Martyrdom and Suicide Is Press Coverage" - 2:54
 "London Beckoned Songs About Money Written By Machines" – 3:23
 "Nails for Breakfast, Tacks for Snacks" – 3:53
 "Camisado" – 3:50
 "Time to Dance" – 4:10
 "Lying Is the Most Fun a Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off" – 3:20
 "Intermission" – 2:35
 "But It's Better If You Do" – 3:25
 "I Write Sins Not Tragedies" – 3:06
 "I Constantly Thank God For Esteban" – 3:30
 "There's a Good Reason These Tables Are Numbered Honey, You Just Haven't Thought of it Yet" – 3:16
 "Build God, Then We'll Talk" – 3:40

Musikalbum 2005
Amerikanska debutalbum